Фінал Кубка Італії з футболу 1999 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1998—1999, в яких зустрічались «Фіорентіна» і «Парма».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Перший матч на transfermarkt 
 Повторний матч на transfermarkt 

2000 у футболі
1999 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу